Сезон Формулы-1 1990 года, 41-й по счёту, продолжался с 11 марта по 4 ноября и состоял из 16 гонок.

Обзор сезона 

За несколько недель до начала чемпионата произошёл конфликт между FISA и Сенной. Бразилец обвинял FISA в подтасовывании результатов прошедшего Чемпионата Мира. Президент FISA Жан-Мари Балестр наложил на него штраф в размере $100 000, потребовал от Сенны официального извинения и пригрозил отозвать его суперлицензию. Компромисс был достигнут незадолго до середины февраля, крайнего срока для возобновления суперлицензии.

Для участия в чемпионате мира 1990 г. FISA зарегистрировала девятнадцать команд, в общей сложности насчитывавших 35 автомобилей. Новым участником чемпионата стала команда Life со штаб-квартирой в Формиджини близ Маранелло. Правилами предписывалось, чтобы каждая команда выставляла по два автомобиля, но Coloni, Osella и Life было разрешено участвовать в гонках с одним автомобилем.

Были изменены правила безопасности, касавшиеся размеров кокпита и прочности монокока. Теперь монококи должны были подвергаться краш-тестам, проводившимся в соответствующих требованиям FISA центрах. Новые правила FISA должны были вступить в силу 13 мая на Гран-при Сан-Марино.

Становилось более очевидным японское влияние — некоторые команды были частично или полностью японскими. Акира Акаги стал руководителем March в Формуле-1 и Формуле-3000, переименовав команду в Leyton House. Footwork приобрела часть акций Arrows, а Middlebridge — Brabham. Жерар Ляррусс вынужден был продать акции своей команды японским финансистам.

Среди мотористов главными действующими лицами были Ferrari и Honda, развивавшие около 700 л.с. Во время гонок их мощность «душилась» на 20-30 л.с. — чтобы продлить ресурс.

Среди изменений в составах команд можно выделить переходы Проста из McLaren в Ferrari, Бергера из Ferrari в McLaren, Накадзиму из Lotus в Tyrrell, Пике из Lotus в Benetton.

Замены также произошли среди топ-инженеров. Джон Барнард, проработавший в Ferrari с ноября 1986 г. по октябрь 1989 г., перешёл в Benetton на должность технического директора. С октября 1989 г. бывший конструктор Williams аргентинец Энрике Скалаброни начал работать в Маранелло. В январе Ferrari воспользовались услугами Стива Николза, который, прежде чем перейти в McLaren, работал в Hercules в Солт-Лейк-Сити над созданием первого карбонового монокока McLaren.

В конце 1989 г. была реструктурирована команда Benetton. В середине сезона тим-менеджер Питер Коллинз ушёл в отставку, и генеральным директором был назначен итальянец Флавио Бриаторе.

Самым интересным и наиболее инновационным с аэродинамической точки зрения автомобилем был Tyrrell 019. Он был разработан Харви Постлтуэйтом при сотрудничестве с французским инженером-аэродинамиком Клодом Мижо, а его вздёрнутый нос вызывал ассоциации с самолётом Concorde. Переднее крыло было согнутым. С Жаном Алези за рулём он произвёл фурор, несмотря на более низкую, по сравнению с двигателями V10 и V12, мощность V8. Преимуществом модели была её аэродинамическая концепция, включавшая в себя необычайно высокую эффективность и меньшее аэродинамическое сопротивление. Благодаря этому в Финиксе и в Монако Алези приезжал вторым.

Чемпионат мира 1990 г. разрешился на предпоследней гонке в Японии в Судзуке. Непосредственно после старта произошёл инцидент — Прост захватил лидерство, а Сенна пошёл на таран, причём умышленно. Перед стартом он намекал об этом, а спустя некоторое время признался публично. Гонку, в отсутствие лидеров выиграл ветеран Нельсон Пике на Benetton.

Расписание сезона

Составы команд

Изменения в составе команд

Первый сезон 
 Leyton House-Judd (бывший March)

Последний сезон 
 Osella-Ford
 EuroBrun-Judd
 Onyx (Monteverdi)-Ford

Единственный сезон 
 Subaru-Coloni
 Life (Life-Judd)

Изменения в составе гонщиков

Первый сезон 
  Д. Брэбем
  Морбиделли

Последний сезон 
  Барилла
  Джакомелли
  Доннелли
  Наннини
  Фойтек
  Шнайдер

Единственный сезон 
  Г. Брэбем
  Ланжес

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Айртон Сенна

| align="right"| 78
|-
! 2
|  Ален Прост

| align="right"| 73
|-
! 3
|  Нельсон Пике

| align="right"| 44
|-
! 4
|  Герхард Бергер

| align="right"| 43
|-
! 5
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 37
|-
! 6
|  Тьерри Бутсен

| align="right"| 34
|-
! 7
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 23
|-
! 8
|  Алессандро Наннини

|
|
| align="right"| 21
|-
! 9
|  Жан Алези

| align="right"| 13
|-
! 10
|  Иван Капелли

| align="right"| 6
|-
! 11
|  Роберто Морено

| align="right"| 6
|-
! 12
|  Агури Судзуки

| align="right"| 6
|-
! 13
|  Эрик Бернар

| align="right"| 5
|-
! 14
|  Дерек Уорик

| align="right"| 3
|-
! 15
|  Сатору Накадзима

| align="right"| 3
|-
! 16
|  Алекс Каффи
|

|

| align="right"| 2
|-
! 17
|  Стефано Модена

| align="right"| 2
|-
! 18
|  Маурисио Гужельмин

| align="right"| 1
|-
! -
|  Никола Ларини

| align="right"| 0
|-
! -
|  Мартин Доннелли

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Пьерлуиджи Мартини

| align="right"| 0
|-
! -
|  Грегор Фойтек

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Филип Альо

| align="right"| 0
|-
! -
|  Микеле Альборето

| align="right"| 0
|-
! -
|  Янник Дальма

|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Эмануэле Пирро
|
|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 0
|-
! -
|  Паоло Барилла

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Юрки Ярвилехто

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Бернд Шнайдер

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Оливье Груйяр

| align="right"| 0
|-
! -
|  Габриэле Тарквини

| align="right"| 0
|-
! -
|  Джанни Морбиделли

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Дэвид Брэбем
|
|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Джонни Херберт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! -
|  Бертран Гашо

| align="right"| 0
|-
! -
|  Клаудио Ланжес

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Бруно Джакомелли
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Стефан Юханссон

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! -
|  Гэри Брэбем

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

Кубок конструкторов

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1